El I Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino Sub-16 se celebró del 22 al 25 de noviembre de 2011 en Canelones, Uruguay.

Equipos participantes

Primera fase

Resultados

Fase final

Final 5° y 7° puesto

Resultados

Final 1° y 3° puesto

Resultados

Clasificación general 

<center><center>

<center>Campeón<center>
<center>Brasil1º Título<center>

Distinciones individuales 

Most Valuable Player
  Drussyla Costa (BRA) 

Mejor Ataque 
  Ángela Leyva (PER)

Mejor Bloqueo 
  Amanda Brock (BRA)

Mejor Servicio
  Rosa Valiente (PER)

Mejor Armadora
  Leidy Manuela Vargas (COL) 

Mejor Recepción
  Irene Veracio (ARG) 

Mejor Defensa
  Violeta Delgado (PER)

Mejor Líbero 
  Luiza Imbuzero (BRA)

Referencias 

2011
Voleibol en 2011
Voleibol en Uruguay
Voleibol
Deporte en Canelones
Deporte en Uruguay en 2011
Ciudad de Canelones